Ackersberg ist der Name folgender Orte:
 Ackersberg (Gemeinde Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Ackersberg (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Ackerberg